"Olevano" pode ser:
 Olevano Romano, comuna italiana do Lácio
 Olevano sul Tusciano, comuna italiana da Campânia
 Olevano di Lomellina, comuna italiana da Lombardia

Desambiguações de topônimos